Agama puede designar:
 Āgama (budismo), una colección de escrituras budistas
 Agama (animal), un género de lagartos en la familia Agamidae
 Agama agama, una especie de lagarto de la familia Agamidae
 Ágama o ágamo, alguien adepto a la agamia
Wikipedia:Desambiguación